Feuerkopf steht für

 Feuerkopf (1932), Filmtitel
 Feuerkopf-Saftlecker, Spechtart
 Feuerkopf (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Nordhausen und im Kyffhäuserkreis in Thüringen

Siehe auch:

Feuerköpfl
 Flammenkopf